Espeseth ist der Familienname folgender Personen:

 Arnfinn Espeseth (* 1945), norwegischer Fußballspieler
 Erik Espeseth (* 1967), norwegischer Wasserballspieler und Unternehmer
 Erika Espeseth Skarbø (* 1987), norwegische Fußballspielerin und Fußballtorhüterin
 Gro Espeseth (* 1972), norwegische Fußballspielerin
 Karo Espeseth (1903–1991), norwegische Schriftstellerin
 Robert Espeseth (* 1953), US-amerikanischer Ruderer
 Sandra Espeseth (* 1963), kanadische Basketballspielerin

Espeseth ist der Name folgender Orte:

 Espeseth Cove, ein Ort in der kanadischen Prärieprovinz Saskatchewan